Напред Ангола! () е националният химн на Ангола. Автор на текста е Мануел Руй Алвес Монтейро (роден през 1941 година), композитор е Руй Алберто Виейра Диас Мингас (роден през 1939 година). Приет е през 1975 година, когато страната получава независимост от Португалия.

Текст 

Национални символи на Ангола
Ангола